Gniewkowo (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Inowrocławski
 Gniewkowo (stad), een stad in bovenstaande gemeente